Exotisches Hadron steht für:

 Exotisches Meson, ein Meson mit mehr als zwei oder ohne Valenzquarks
 Tetraquark mit vier Valenzquarks
 Hexaquark mit sechs Valenzquarks
 Glueball ohne Valenzquarks
 Exotisches Baryon, ein Baryon mit mehr als drei Valenzquarks
 Pentaquark mit fünf Valenzquarks
 Heptaquark mit sieben Valenzquarks